Василий Вовк:
 Вовк, Василий Васильевич  (род. 1959) — украинский чиновник, генерал-майор, руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
 Вовк, Василий Григорьевич (1948—2001) — украинский политик, бывший глава Тернопольской облгосадминистрации.